Sultanlar Ligi 2021-2022 var den 38:e upplagan av Sultanlar Ligi, högstaserien i volleyboll för damer i Turkiet. Den utspelade sig mellan 8 oktober 2021 och 12 maj 2022. I turneringen deltog 14 lag. Vakıfbank SK van för fjärde gången i rad och 12:e gången totalt.

Regelverk 
Tävlingen bestod av två delar, dels gruppspel där alla möte alla både hemma och borta, samt slutspel mellan de bäst placerade lagen (mellan lag 1-4 för mästerskapet, spelades i bäst av fem matcher; mellan lag 5-8 för placeringar, spelades i bäst av tre matcher). De två sista lagen degraderades till Voleybol 1. Ligi.

Placeringen i ligan bestämdes utifrån:
 Antal vunna matcher;
 Poäng;
 Förhållandet mellan vunna/förlorade set;
 Förhållandet mellan vunna/förlorade spelpoäng. 

Om slutresultatet var 3-0 eller 3-1, tilldelades 3 poäng till det vinnande laget och 0 till det förlorande laget, om slutresultatet blev 3-2, tilldelades 2 poäng till det vinnande laget och 1 till det förlorande laget.

Deltagande lag 
I serien deltog 14 lag. Detta var en minskning från Sultanlar Ligi 2020–2021 då 16 lag deltagit mot normala 12 p.g.a. att COVID-19-pandemin gjorde att kvalspelet inte kunde bli färdigspelat. Uppflyttade lag var Bolu BSK och Kalecik. Kalecik sålde dock sin spellicens till Sigortashop KVK, en klubb bildad 2020 med samma sponsor som Kalecik.

Turneringen

Seriespel

Resultat

Sluttabell 

Legend:
      Kvalificerade för slutspel.
      Kvalificerade för spel om plats 5-8.
      Nerflyttade till Voleybol 1. Ligi.

Slutspel

Spelschema

Semifinaler

Match om tredjepris

Final

Plats 5-8

Spelschema

Spel om 5-8:e plats

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Individuella utmärkelser

Sluttabell finale

Statistik

Referenser

Noter 

Sportåret 2021
Sportåret 2022
2021
Volleybollsäsongen 2021/2022